

Chemia 
 Karbeny – składniki asfaltu
 Karbeny – dwurodniki
 Kompleksy alkilidenowe – związki metaloorganiczne

Geografia

Niemcy 
 Karben – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Karbowo – woj. kujawsko-pomorskie
 Karbowo – woj. warmińsko-mazurskie
 Karwiany